Джейми Шеридан (, род. 12 июля 1951, Пасадена, Калифорния, США) — американский киноактёр. Известен по роли Рэндалла Флэгга в мини-сериале Противостояние, снятого по одноимённому роману Стивена Кинга.

Фильмография 
  — Джек-попрыгун / 	Jumpin' Jack Flash — New York Officer #1
  — Дом на Кэрролл-стрит / The House on Carroll Street — портье
  — Стэнли и Айрис / Stanley & Iris — Джо
  — Быстрые перемены / Quick Change — Mugger
  — Игрок от Бога / Talent for the Game — Тим Уивер
  — Всё, что я хочу на Рождество / All I Want for Christmas — Майкл О’Фэллон
  — Чужой среди нас / A Stranger Among Us — Ник
  — Шёпот в ночи / Whispers in the Dark — Дуг МакДауэлл
  — Противостояние / The Stand — Рэндалл Флэгг
  — Колыбель будет качаться / Cradle Will Rock — Джон Адэр
  — Жизнь как дом / Life as a House — Питер Кимбалл
 — — Закон и порядок: Преступное намерение (сериал) / Law & Order: Criminal Intent — 
  — Дрожь / Rain — Том
  — Шаманы пустыни / Desert Saints — агент Джордж Скэнлон
  — Сириана / Syriana — Терри
 — — Элай Стоун (сериал) / Eli Stone — 
  — Красавчик Гарри / Handsome Harry — Гарри Суини
 — — Травма / Trauma —  Джозеф "Джо" Савиано
  — Игра изменилась / Game Change — Марк Солтер
  — Стрела / Arrow — Роберт Куин

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США